Filament (spätlat. , ‚Fadenwerk‘) steht für:

 allgemein eine einzelne Faser beliebiger Länge
 Filament (Textilfaser), die internationale Bezeichnung für Fasern mit praktisch unbegrenzter Länge
 Filament (3D-Druck), thermoplastische Kunststoffe (beispielsweise ABS und PLA), die in Drahtform auf Rollen konfektioniert im FDM/FFF-Verfahren zum Einsatz kommen
 Glasfaser
 einen Glühfaden zur Emission von Elektronen, siehe Glühkathode
 LED-Leuchtfaden in LED-Lampen, der den Glühfaden einer Glühlampe nachahmt

Astronomie:
 Filament (Kosmos), großräumige fadenförmige Struktur im Universum
 Filament (Nebel), Substruktur von kosmischen Nebeln
 Filament (Sonne), heftige Materieströme auf der Sonne (Protuberanzen), die als dunkle, fadenförmige Strukturen vor der Sonnenscheibe erscheinen

Biologie:
 dünne, fadenförmige Zellstrukturen, siehe Zytoskelett; im Einzelnen:
 Mikrofilamente (Aktinfilamente)
 Mikrotubuli
 Intermediärfilamente
 Hyphe, fadenförmige Zellen der Pilze und Streptomyzeten
 kurze, fadenförmige Kolonien bestimmter Cyanobakterien und Saccharibacteria.

– Botanik:
 Staubfaden der Pflanze

– Zoologie:
 fadenartige Fortsetzung des Schwanzes bei Larven oder auch Adulti einiger Schwanzlurche
 fadenartige Verlängerung von Rücken-, Schwanz- und/oder Afterflosse bei Knochenfischen
 Mesenterialfilament; Teil der Mesenterien von Schirmquallen (Scyphozoa) und Blumentieren (Anthozoa)

– Virologie:
 Protein#Biologische Funktionenfibrillen auf dem Kapsid von Virusteilchen, deren Hülle ausmachend

Siehe auch:
 Faser (Begriffsklärung)
 Faden